Baumanis ist der Familienname folgender Personen:
 Arnolds Baumanis (1901–??), lettischer Ringer
 Herberts Baumanis (1889–??), russischer Sprinter
 Jānis Frīdrihs Baumanis (1834–1891), lettischer Architekt
 Kārlis Baumanis (1835–1905), lettischer Komponist und Dichter
 Rudolfs Baumanis (1909–1998), lettischer Sportschütze